Abramov (masculin ; ) ou Abramova (féminin ; ), parfois Abramoff (transcription désuète), est un patronyme russe.

Patronyme

Abramov 

 Alexandre Abramov (1836-1886), général russe, vétéran des campagnes de l'Empire russe en Asie centrale ;
 Alexandre Abramov-Mirov (1895-1937), homme politique soviétique ;
 Alekseï Abramov (1982-), joueur professionnel de hockey sur glace biélorusse ;
 Fedor Fedorovitch Abramov (1871-1963), cosaque du Don, général russe des armées blanches ;
 Fiodor Abramov (1920-1983), écrivain et critique littéraire soviétique ;
 Gueorgui Abramov (1903-1966), baryton soviétique ;
 Jacques Abramoff (1927-1997), inventeur et homme d'affaires juif d'origine ouzbèke ayant vécu en France ;
 Nikolay Abramov (1950-2005), footballeur russe ;
 Nikita Abramov (1989-), coureur cycliste ouzbek ;
 Norbert Abramov (1993-), joueur professionnel de hockey sur glace franco-russe ;
 Pavel Abramov (1979-), joueur russe de volley-ball ;
 Sergey Abramov (1972-), dirigeant d'entreprise et ancien homme politique russe ;
 Valeriy Abramov (1956-2016), athlète soviétique spécialiste du fond ;
 Vitali Abramov (1998-), joueur professionnel de hockey sur glace russe ;
 Yevda Abramov (1948-2019), homme politique azerbaïdjanais.

Abramova 

 Alsou Ralifovna Abramova (1983-), chanteuse russe connue sous le nom d'Alsou ;
 Nelli Abramova (1940-), joueuse de volley-ball soviétique ;
 Olga Abramova (1988-), biathlète russe naturalisée ukrainienne ;
 Yekaterina Abramova (1982-), patineuse de vitesse russe.

Toponyme 

 Abramová, village de Slovaquie situé dans la région de Žilina.

Autre 
 (3409) Abramov, astéroïde découvert en 1977 par l'astronome soviétique Nikolaï Tchernykh

Patronyme russe
Homonymie de patronyme